Emmet puede referirse a dos pueblos en Wisconsin (Estados Unidos):

  Emmet (condado de Dodge, Wisconsin).
  Emmet (condado de Marathon, Wisconsin).